São José – miasto w Brazylii, w stanie Santa Catarina 
2 miejscowości w Portugalii:
 São José – miejscowość na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 São José – miejscowość w gminie Viseu
 São José EC – brazylijski klub piłkarski